Longitarsus exsoletus  — вид  из подсемейства . Распространён от западной части Палеарктики на восток до Таджикистана. Взрослые жуки и их личинки питаются листьями бурачниковых (Boraginaceae): чернокорня лекарственного (Cynoglossum officinale) и синяка обыкновенного (Echium vulgare).

Вариетет и подвиды 
 вариетет: Longitarsus exsoletus var. arctulus Weise, 1893
 подвид: Longitarsus exsoletus exsoletus (Linnaeus, 1758)
 подвид: Longitarsus exsoletus megaloleucus (Allard, 1860)
 подвид: Longitarsus exsoletus rufulus (Foudras, 1859)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1758 году